

Geografia 
 Cabezas – comune della Bolivia nella provincia di Cordillera
 Cabezas del Pozo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cabezas Rubias – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Puerto Cabezas – comune del Nicaragua, capoluogo della Regione Autonoma Atlantico Nord

Persone 
 Bryan Cabezas – calciatore ecuadoriano
 Candelo Cabezas – percussionista colombiano
 Carlos Cabezas – cestista spagnolo
 Juan David Cabezas – calciatore colombiano
 Óscar Cabezas – calciatore colombiano
 Salvador Cabezas – ex calciatore salvadoregno